Мелетцы (хак. «пелет», мелецкие татары) — прежнее название этнической группы чулымцев.

История 
В XVII-XIX веках мелетцы проживали в пределах Мелетской и Тутальской волостей, в долине реки Чулым. В настоящее время здесь располагаются Тюхтетский район Красноярского края и Тегульдетский район Томской области. 

Общая численность мелетцев достигала одной тысячи человек. Их язык представляет говор кызыльского диалекта хакасского языка. 

В 1824 мелетцы объединили с Кызыльской степной думой. Но в 1835 они создали отдельную Мелетскую инородную управу. В двух мелетских родах насчитывалось 70 различных фамилий. Среди тутальцев, мелетцев и кызыльцев имелись общие фамилии: Айнаковы, Байдашевы, Барбаковы, Сардыгановы и др., что говорит об их этногенетическом родстве. 

До 2002 мелетцы официально считались хакасами. В наши дни они получили статус коренного малочисленного народа России и стали называться чулымцами.

Литература 
 Энциклопедия Республики Хакасия  : [в 2 т.] / Правительство Респ. Хакасия ; [науч.-ред. совет.: В. А. Кузьмин (пред.) и др.]. - Абакан : Поликор, 2007. Т. 1 : [А - Н]. - 2007. - 430, [2] с. : ил., портр. - Библиогр. в конце слов. ст. С. 376.

история Хакасии
История Сибири